2 miejscowości w Polsce: 
 Ochle – wieś w woj. łódzkim, w pow. łaskim, w gminie Widawa 
 Ochle – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Koło